Trastos peut recouvrir plusieurs significations :
 Trastos  (de l'espagnol « outils»),  est un terme de tauromachie qui désigne le matériel qu'un parrain remet à un novillero lorsque celui-ci devient matador.
 Trastos est un groupe musical dont la chanteuse Edurne García Almagro a fait partie à l'âge de treize ans.